Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1991 werd op 9 en 10 februari in het Thialf te Heerenveen gehouden.

Titelverdediger was Johann Olav Koss, die in het Olympia Eisstadion in Innsbruck wereldkampioen was geworden. Johann Olav Koss prolongeerde zijn titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1991
Langebaanschaatsen in 1991
Schaatsen in Heerenveen
Schaatsen 1991